In extremis est une locution latine signifiant « de justesse » .

 In extremis, film français d’Olivier Lorsac, sorti en 1988 ;
 In extremis, film français d’Étienne Faure, sorti en 2000 ;
 In extremis, jeu de société ;
 In extremis, épisode du feuilleton Prison Break ;
 In extremis, titre du  de Francis Cabrel sorti en 2015. 

Locution ou expression latine